San Diego kan syfta på:

Astronomi 
 3043 San Diego - en asteroid

Geografi

Argentina 

 Pedro R. Fernández, ort, Corrientes,

Colombia 

 San Diego (kommun), Cesar, 
 San Diego, Colombia,

Costa Rica 

 San Diego, Costa Rica, Cartago,

Guatemala 

 Municipio de San Diego, kommun
 San Diego, Guatemala, Departamento de Zacapa,

Honduras 

 San Diego, Honduras,

Mexiko 

 San Diego Huehuecalco, ort, Delstaten Mexiko, Amecameca, 
 San Diego, Yucatán, Cuncunul, 
 San Diego, Delstaten Mexiko, 
 San Diego de Alcalá, ort, Chihuahua, Aldama, 
 Isla San Diego, ö, Baja California Sur, 
 San Diego, Teziutlán, 
 San Diego, San Luis Potosí, 
 San Diego, Oaxaca, 
 San Diego, Acatzingo, 
 San Diego, Veracruz,

USA 

 San Diego, Texas, countyhuvudort, Duval County, 
 San Diego, Kalifornien, San Diego County, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Costa Ricaförgreningar